Admiral Nachimow bezeichnet folgende Personen:

 Pawel Stepanowitsch Nachimow (1802–1855), russischer Admiral

Admiral Nachimow ist der Name folgender Schiffe:
 Admiral Nachimow (1885), russischer Panzerkreuzer, 1905 gesunken
 Admiral Nachimow (1915), sowjetischer Leichter Kreuzer der Svetlana-Klasse, 1941 versenkt
 Admiral Nachimow (Schiff, 1925), sowjetisches Passagierschiff, ursprünglich Berlin
 Admiral Nachimow (1951), sowjetischer Kreuzer, siehe Swerdlow-Klasse#Admiral Nachimow
 Admiral Nachimow (1969), sowjetischer Raketenkreuzer der Kresta-II-Klasse, 1991 abgewrackt
 Admiral Nachimow (1988), sowjetischer bzw. russischer Schlachtkreuzer, siehe Kirow-Klasse#Admiral Nachimow (Kalinin)

Admiral Nachimow bezeichnet:
 Admiral Nachimow (Film), einen sowjetischen Spielfilm aus dem Jahr 1946